Les  (Hypsilophodontidae ou Hypsilophontidae) forment une famille éteinte de dinosaures ornithopodes qui comprenait des espèces de taille modeste (de 1 à ), possédant des mains minuscules à 5 doigts et des pieds à 4 orteils. Les hypsilophodontidés ont vécu sur une longue période, du Jurassique moyen à la fin du Crétacé (entre environ 165 et 66 millions d'années, du Callovien au Maastrichtien), en Europe, Australie, Asie et Amérique du Nord.

Systématique 
Les hypsilophodontidés se définissent comme le clade le plus inclusif qui contient Hypsilophodon foxii  (Huxley, 1869) mais pas Parasaurolophus walkieri (Parks, 1922).

Cladogramme des Ornithiscia

Taxonomie 
 Famille Hypsilophodontidae
 Agilisaurus
 Leaellynasaura
 Gasparinisaura?
 Sous-famille Zephyrosaurinae
 Zephyrosaurus
 Orodromeus
 Sous-famille Othnieliinae
 Othnielia
 Sous-famille Hypsilophodontinae
 Hypsilophodon
 Yandusaurus
 Sous-famille Thescelosaurinae
 Bugenasaura
 Parksosaurus
 Thescelosaurus

Zephyrosaurinae 
Les membres de cette sous-famille ont vécu du Crétacé inférieur au Crétacé supérieur (entre environ 115 et 75 millions d'années depuis l'Aptien jusqu'au Campanien) dans ce qui est maintenant l'Amérique du Nord.

Ils ont un crâne caractéristique, notamment avec une expansion de l'os jugal.

Othnieliinae 
Les membres de cette sous-famille ont vécu au Jurassique (entre environ 156 et 145 millions d'années, du Kimméridgien au Tithonien) dans ce qui est maintenant l'Amérique du Nord.

C'est un groupe de petits Hypsilophodontidae légèrement construits avec une longue queue, de longues pattes arrière et des bras courts. Les dents étaient bien adaptées à manger des aliments durs à mâcher, avec une surface spécialisée pour cet emploi.

Hypsilophodontinae 
Les membres de cette sous-famille ont vécu du Crétacé inférieur au Crétacé supérieur (entre environ 165 et 70 millions d'années, du Bathonien au Maastrichtien) dans ce qui est maintenant l'Amérique du Nord et l'Asie.

C'est un groupe de coureurs bipèdes de taille petite à moyenne considéré parmi les plus évolués de la famille. Le plus ancien date du milieu du Jurassique et les plus modernes affichent des traits partagés avec Dryosaurus dont ils semblent dériver.

Thescelosaurinae 
Les membres de cette sous-famille ont vécu à la fin du Crétacé dans l'ouest de l'Amérique du Nord. Auparavant, cette sous-famille n'était pas prise en compte, mais l'émergence de nouveaux genres la rend de plus en plus utilisée. (Dans certaines classifications, elle fait partie de la famille des Thescelosauridae).

Ils diffèrent des autres hypsilophodontes par leur long crâne et leur grand nombre de dents.

Exemples 
Par ordre alphabétique :
 Atlascopcosaurus
 Dryosaurus
 Fulgurotherium
 Hypsilophodon
 Leaellynasaura
 Othnielia
 Qantassaurus

Voir aussi 
 Liste de dinosaures
 Liste de clades des reptiles disparus

Liens externes

Notes et références

Références taxonomiques 
 

Ornithopoda
Famille de dinosaures non aviens (nom scientifique)
Taxon fossile décrit en 1882